Флаг муниципального образования сельское поселение Ко́стинское Дмитровского муниципального района Московской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 10 июля 2007 года решением Совета депутатов сельского поселения Костинское № 13/7 и 8 ноября 2007 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3583.

28 февраля 2012 года, решением Совета депутатов сельского поселения Костинское № 4/2, по рекомендации Геральдической комиссии Московской области, утверждено новое Положение о флаге сельского поселения Костинское, которым, среди прочего, было незначительно изменено описание флага.

Описание 
Описание флага, утверждённое 10 июля 2007 года, гласило:

«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое по горизонтали на две неравные полосы жёлтую (в 5/9 ширины полотнища) и чёрную (в 4/9 ширины полотнища) и несущее посередине фигуры герба поселения: кольцо из бус, изображённое белым и серым цветами и внутри на белом поле княжеская корона, выполненная жёлтым, синим, малиновым и белым цветами в окружении стилизованных чёрных горностаевых хвостов».

Описание флага, утверждённое 28 февраля 2012 года, гласит:

«Прямоугольное двустороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое по горизонтали на две неравные полосы, жёлтую (в 5/9 ширины полотнища), и чёрную (в 4/9 ширины полотнища) и несущее посередине фигуры герба Костинского сельского поселения: кольцо из бус, изображённое белым и серым цветами, и внутри на белом поле геральдическая княжеская шапка, выполненная жёлтым, синим, малиновым и белым цветами в окружении стилизованных чёрных горностаевых хвостов».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и географические особенности Костинского сельского поселения.

Первое упоминание о Костино относится к 1504 году, В то время деревня принадлежала Дмитровскому Борисо-Глебскому монастырю. Всю свою историю Костино было неотъемлемой частью Дмитровской земли. На флаге сельского поселения общность и неразрывность с Дмитровской историей отражена изображением короны на горностаевом поле, символом княжеского достоинства — частью герба Дмитровского района.

Новый виток развития, определивший всё дальнейшее существование Костино, начался в 1764 году, когда из монастырских земель деревню перевили в «экономические». С этого момента начинается становление домашнего камушного кустарного промысла — выделки изделий, главным образом из цветного стекла. В XIX веке Костино стало центром производства изделий из стекла, чему способствовал рост мануфактурного производства, постепенно переросшего в фабричное. Развитое производство стеклянных бус и пуговиц стало залогом быстрого роста Костино. На флаге изображение бус символизирует исторический промысел, развившийся в заводское производство и прославивший село далеко за пределами района.

История сельского поселения многогранна и не ограничивается камушным промыслом. Символика деления полотнища флага также многозначна:

— полотнище, разделённое на жёлтое (золотое) и чёрное символизирует сельское хозяйство — основу экономической жизни современного сельского поселения. Цветовое деление полотнища образно показывает плодородную землю и золотую ниву.

— На территории сельского поселения находился, созданный во второй половине XIX века братьями Рукавишниковыми, один из 28 приютов для малолетних преступников. Дети в возрасте от 12 до 17 лет, которые получали судебные приговоры, отбывали их не тюрьме, а в приюте Рукавишниковых. Камер и решёток не было, были обычные комнаты. Перевоспитывали их только трудовой деятельностью, дисциплиной и порядком. Сейчас на базе приюта работает исправительно-трудовая колония. Благородное дело перевоспитания подростков аллегорически показано цветовым делением полотнища — преступное, тёмное остаётся в прошлом, а человек продолжает свою жизнь, двигаясь вперёд к свету. Переход от чёрного к жёлтому символизирует очищение души, озарение и развитие её лучших качеств.

Жёлтый цвет (золото) — символ тепла, энергии жизни, света, урожая, богатства, стабильности

Чёрный цвет — символ мудрости, ученичества, скромности, а также символ земли и плодородия.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Примечания 

Флаги с изображением корон